

Astronomia 
 Era – vecchio nome di Elara, satellite di Giove
 Era – nome italiano dell'asteroide 103 Hera

Codici 
 ERA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Erigavo (Somalia)
 era – codice ISO 639-3 della lingua eravallan

Geografia 

 Era – fiume della Toscana
 Era – frazione di Cercino in provincia di Sondrio

Medicina 
 ERA – Epidemiologia e ricerca applicata, Progetto interistituzionale Istat, Istituto superiore di sanità, Ministero della Salute, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Nebo Ricerche PA

Mitologia 
 Era o Hera – figura della mitologia greca, regina degli dèi dell'Olimpo, moglie di Zeus e dea delle messi e dell'abbondanza. Molto gelosa e vendicativa, soprattutto nei confronti del marito, il quale la tradisce spesso.

Musica 
 Era – gruppo musicale francese
 Era – brano musicale di Lucio Battisti del 1967
 Era – brano musicale di Wess & Dori Ghezzi, rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest 1975
 Era – album degli Era del 1998
 Era – album degli Elvenking del 2012

Onomastica 
 Era – nome proprio di persona femminile italiano

Persone 
 Antonio Era – giurista italiano

Sigle 
 Earned Run Average – media PGL nel baseball
 English Racing Automobiles – casa automobilistica britannica
 Equal Rights Amendment
 Esperanto Radikala Asocio
 European Union Agency for Railways – Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie
 European Regions Airline Association
 European Research Area
 European Robotic Arm
 Explosive reactive armour – corazza reattiva
 Evoked Responses Audiometry – strumento di audiometria

Telecomunicazioni 
 Era – operatore di telefonia mobile della Polonia, brand commerciale di Polska Telefonia Cyfrowa, non più attivo

Tempo 
 Era – Periodo di tempo di durata variabile, quali ad esempio: 
 era astrologica o
 era geologica
 Era – Nome cinese che indica un periodo storico contraddistinto dal regno di un imperatore della Cina